Ansaldi steht für:
 ein Ortsteil der Gemeinde Clavesana in der italienischen Provinz Cuneo, Region Piemont
 ehemaliger italienischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Fiat-Ansaldi, siehe Società Officine Meccaniche e Fonderie Michele Ansaldi

Ansaldi ist der Familienname folgender Personen:
 Cristian Ansaldi (* 1986), argentinischer Fußballspieler
 Michele Ansaldi (19./20. Jahrhundert), italienischer Industrieunternehmer